

Населені пункти та їхні частини

 Демба — село в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Демба — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Демба — село в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Демба — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Демба — село в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Демба — частина міста Нова Демба в Тарнобжезькому повіті Підкарпатського воєводства

Примітки